US Open 2008 a fost cea de-a 128-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 25 august – 8 septembrie 2008, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Campionul en-titre la simplu masculin, Roger Federer, a câștigat US Open pentru a cincea oară consecutiv. Justine Henin, campioana en-titre la simplu feminin, nu și-a apărat titlul din cauza retragerii din tenis, din motive personale, la începutul anului. Serena Williams a câștigat titlul, acesta fiind al treilea trofeu la US Open; ea câștigase ultima oară turneul din 2002. Oponenții lui Federer și Williams, Andy Murray și Jelena Janković, și-au făcut debutul în finalele de Grand Slam. Numărul unu mondial Rafael Nadal și Ana Ivanovic au fost eliminați în semifinală și, respectiv, în runda a doua. Acesta a fost cel mai bun rezultat al lui Nadal la US Open; pentru Ivanovic, a fost a doua ei ieșire anticipată la un Grand Slam de la victoria ei la French Open 2008.

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Note

Legături externe 

 Official website of US Open

2008
2008 în tenis
2008 în Statele Unite ale Americii